est une expression anglaise signifiant « bébés de l'eau ». Elle peut faire référence à :

 , conte de Charles Kingsley publié en 1862 et 1863 ;
 Water Babies, album jazz de Miles Davis sorti le  ;
 , titre anglais de Bébés d'eau, court métrage de Silly Symphony sorti en 1935 ;
 , titre original des Enfants de la rivière, film de Lionel Jeffries sorti en 1978.

Voir aussi 

 Accouchement dans l'eau